Чемпионат Азии по дзюдо 1984 года прошёл в Эль-Кувейте (Кувейт) 1-4 апреля.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте judoinside.com

1984
дзюдо
дзюдо
1984 год в Кувейте
1984 год в дзюдо
Апрель 1984 года
Международные спортивные соревнования в Эль-Кувейте